Melrose Park kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Melrose Park (Florida)
Melrose Park (Illinois)
Melrose Park (New York)